Beau Vallon ou Beauvallon est un nom de lieu notamment porté par :

 Beau Vallon, village de l'Île Maurice,
 Beau Vallon, district des Seychelles,
 Beau Vallon, quartier de la commune de Profondeville (Belgique),
 Beauvallon, commune française de la Drôme,
 Beauvallon, commune française du Rhône,
 Beauvallon, hameau dans la province canadienne d'Alberta.

Voir aussi